Gallun ist:

 Gallun, Ortsteil der Stadt Mittenwalde in Brandenburg

Nachname von:
 Axel Gallun (* 1952), deutscher Maler, Bildhauer und Grafiker
 Raymond Z. Gallun (1911–1994), amerikanischer Science-Fiction-Autor